Нова доба — умовна назва доби Ренесансу та постренесансу (до кінця XIX ст.)
 Нова́ доба́ — назва українських газет.

Історичні 
 Нова доба (Видень) — друкований орган Закордонної групи Української комуністичної партії у 1919 р.
 Нова доба (Бердичів)

Обласні 
 Нова доба (Черкаси)
 Нова доба (Харків) — офіційний друкований орган Харківської обласної (крайової) організації Народного Руху України.

Районні 
 Нова доба (Бучач)
 Нова доба (Заставна)
 Нова доба (Маневичі)

Газети України